Il doppio  del Torneo Internacional AGT 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Santiago González e Vasek Pospisil erano i detentori del titolo, ma González quest'anno non hanno partecipato.

Pospisil ha fatto coppia con Nicholas Monroe, ma ha perso in semifinale contro Andre Begemann e Chris Eaton.

Rajeev Ram e Bobby Reynolds hanno battuto in finale Begemann e Eaton 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (campioni)
  Andre Begemann /  Chris Eaton (finale)

  Nicholas Monroe /  Vasek Pospisil (semifinali)
  Marcel Felder /  Paolo Lorenzi (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Torneo Internacional AGT 2011